Emma McKeon (ur. 1994) – australijska pływaczka
 Lindsey McKeon (ur. 1982) – amerykańska aktorka
 Matthew John McKeon (ur. 1974) – piłkarz i trener amerykański
 Myles McKeon (1919-2016) – australijski duchowny rzymskokatolicki
 Nancy Justine McKeon (ur. 1966) – amerykańska aktorka
 Postaci fikcyjne
 Alistair McKeon – bohater serii książek autorstwa Davida Webera